El término hombrera puede referirse a: 

Hombrera, almohadillas que se colocan en el interior de las chaquetas o abrigos para realzar la zona de los hombros.
Hombrera, pieza de la armadura antigua.
Hombrera de fútbol americano.